Schwarzes Kreuz bezeichnet: 
 Schwarzes Kreuz (Symbol), Symbol des Deutschen Ordens, später deutsches Hoheitsabzeichen (Eisernes Kreuz)
 Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligenhilfe, Verein in Deutschland seit 1925
 Österreichisches Schwarzes Kreuz, Kriegsgräberfürsorge in Österreich seit 1919
 Černý Kříž (Schwarzes Kreuz), Grundsiedlungseinheit von Stožec, Tschechien

Flurkreuze:
 Schwarzes Kreuz (Frauwüllesheim)
 Dresdner Heide#Schwarzes Kreuz